Barabas ist – in verschiedenen Schreibweisen – der Familienname von:

 Andrei Barabaș (* 1937), rumänischer Leichtathlet
 Enikő Barabás (* 1986), rumänische Ruderin
 Jurij Jakovyč Barabaš (* 1931), ukrainischer Publizist und sowjetischer Kulturpolitiker
 Miklós Barabás (1810–1898), ungarischer Maler
 Sándor László Barabás (* 1992), ungarischer Eishockeyspieler
 Sári Barabás (1914–2012), ungarisch-deutsche Opern- und Operettensängerin
 Stanislav Barabáš (1924–1994), slowakischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Victoria Barabas, US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch: 
 Barabasch (Begriffsklärung)
 Barabbas (Begriffsklärung)
 Barrabas
 Barsabbas